XO kan have flere betydninger:

 XO – Internet-jargon for "kys og kram" (hugs & kisses).
 XO – en betegnelse for en gammel cognac ("eXtra Old").
 XO (album) - et album af den amerikanske sangskriver Elliott Smith.
 OLPC XO-1 - PC